Voragonema är ett släkte av nässeldjur. Voragonema ingår i familjen Rhopalonematidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hydrozoer
Voragonema